Avenida Los Héroes o Avenida de los Héroes puede referirse a:
 Avenida Los Héroes, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida de los Héroes, avenida de la ciudad de Cajamarca, Perú.